Роберт Лютер:
 Лютер, Роберт Андреевич (1889—1976) — российский учёный, электротехник.
 Лютер, Роберт Эрнстович (род. 1945) — главный дирижёр Башкирского государственного театра оперы и балета (2005—2009).